Вол — кастрированный самец крупного рогатого скота. В результате кастрации у бычков усиливается рост рогов, в результате чего у волов очень большие рога, как и у прародителя современных быков тура.

Используется как мясное и рабочее животное. В первую очередь волы используются и использовались как тягловые животные при распашке земли. Преимущества использования вола над быком в сельском хозяйстве и транспорте заключаются в том, что благодаря отсутствию половых желёз и низкому содержанию половых гормонов волы не испытывают влечения к самкам, ведут себя намного спокойнее и их поведение более контролируемо. Для волов меньше, чем для лошадей, затраты на упряжь (из-за мощных шейных мышц, позволяющих серьёзно упростить систему), ковку, уход. Однако скорость воловьих упряжек по сколько-нибудь хорошей дороге заметно меньше конных — идущий шагом человек спокойно обгоняет упряжку (2—3 километра в час).

Обычно кастрация происходит до половой зрелости животных. Поскольку в результате этого падает производство тестостерона, волы растут значительно медленнее, чем быки и не достигают нормальной величины быков той же породы, но имеют при этом больший процент мышечной массы. Предназначенных для забоя на мясо кастрируют в 2—5 месяцев, для тягловой работы — в возрасте 8-12 месяцев. Рабочий период обычно начинался с двухлетнего возраста и продолжался до 8-9 лет.

В некоторых странах мира, в частности в Латинской Америке, Индии и т. д., волов продолжают использовать как упряжных животных.

В культуре 

Волы многократно упоминаются в Библии, в средневековых письменах и в различных литературных произведениях.

Широким было транспортное использования волов в степях Украины. Чумаки к Чёрному и Азовскому морям за солью и рыбой отправлялись именно на волах, что нашло отражение во многих литературных произведениях, а также в кино и мультфильмах.

См. также 
 Волопас (созвездие)

Литература 
 
 

Крупный рогатый скот
Гужевой транспорт